24-й Чемпионат СССР по боксу проходил с 6 по 9 апреля 1958 года в Москве (РСФСР).

Медалисты

Ссылки 
 Чемпионаты СССР по боксу
 24.Soviet Union National Championships - Moscow - April 6-9 1958

Соревнования по боксу в Москве
Апрель 1958 года
1958 год в Москве
Спорт в России в 1958 году